Shikoku puede referirse a:

 Isla de Shikoku, en Japón. 
 Shikoku Inu, raza de perro. 
 Shikoku, una película.